Jo-An van Dyk (Sudáfrica, 3 de octubre de 1997) es una atleta sudafricana, especialista en la prueba de lanzamiento de jabalina, en la que logró ser subcampeona africana en 2018

Carrera deportiva

En el Campeonato Africano de Atletismo de 2018 celebrado en Asaba (Nigeria) ganó la medalla de plata en el lanzamiento de jabalina, llegando hasta los 53.72 metros, tras la nigeriana Kelechi Nwanaga (oro con 56.96 metros) y por delante de la ugandesa Josephine Joyce Lalam (bronce con 51.33 metros).

Referencias

Atletas de Sudáfrica
Sudafricanas del siglo XXI
Lanzadores de jabalina